Аваджи може да се отнася за:

 Аваджи, остров в състава на префектура Хього, Япония
 Аваджи, провинция в Япония
 Аваджи, град в префектура Хього
 3380 Аваджи, астероид в основния пояс